Чернозубов — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Чернозубов, Григорий Фёдорович (1835—?) — генерал-майор, участник Крымской войны и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Чернозубов, Илья Фёдорович (1765—1821) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Чернозубов, Пётр Авраамович (?—1811) — генерал-майор, командир лейб-гвардии Казачьего полка.
 Чернозубов, Фёдор Григорьевич (1863—1919) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны.

Топоним 
 Чернозубов — хутор, Орловский район Ростовской области.